Тенанго има више значења:

 Тенанго (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тенанго (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тенанго (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенанго (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенанго (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенанго (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенанго (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенанго (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенанго (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенанго, Санта Ана (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тенанго (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тенанго (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тенанго (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенанго (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенанго (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенанго (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенанго (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тенанго (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику